Italicus ist der Name folgender Personen:

 Italicus, cheruskischer Fürst
 Publius Baebius Italicus, römischer Suffektkonsul 90
 Publius Campanius Italicus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Publius Didius Italicus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Tiberius Iulius Italicus, römischer Centurio (Kaiserzeit)
 Titus Flavius Italicus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Statius Priscus Licinius Italicus, römischer Konsul 159 und Militär